Dice — deusa grega dos julgamentos e da justiça
 EA Digital Illusions CE ou DICE — empresa sueca de desenvolvimento para jogos de computador e videogame
 Dice-K, apelido de Daisuke Matsuzaka — jogador japonês de beisebol
 Andrew Dice Clay — ator e comediante norte-americano
 Dice (canção) — do músico japonês hide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos